Aldaia kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Aldaia (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Aldaia (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar